Перекатная:
 Перекатная — станция в Целиноградской области (Казахстан).

Реки
 Перекатная (приток Каменистой)
 Перекатная (приток Тотватылькы)